Libanon (gebergte)
Libanongebergte (gouvernement)